Арседьяно () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Находится в 12 км от административного центра провинции — Саламанки.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки